Лас Кабаљеризас има више значења:

 Лас Кабаљеризас, Рубен Рендон (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Кабаљеризас (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Кабаљеризас, Кампо Руиз (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Кабаљеризас (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику